gemeente in het Franse Noorderdepartement: Baisieux (Frankrijk)
dorp in de Belgische provincie Henegouwen: Baisieux (België)